Kremen est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) :
Kremen, village bulgare de l'obchtina de Bansko, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kremen, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
en Serbie
le mont Kremen, une montagne située au sud-est de la Serbie centrale.